O Terminal Rodoviário Prefeito Saladino (TERSA) está localizado na cidade de Santo André.

O Terminal 
O TERSA - Terminal Rodoviário Santo André, foi construído em 2000. Fica entre a Avenida Prestes Maia, a Avenida do Estado e a Estação Ferroviária Prefeito Saladino, que liga o ABC Paulista e a Capital. O TERSA conta com Banheiros, Lojas, Lanchonetes, bancas de jornal e acesso 24 horas à internet e por lá, passam cerca de 150 mil pessoas por mês, com embarque ou desembarque de vários destinos diferentes.

Empresas operadoras

Empresas operadoras no serviço de ônibus rodoviário 
Catarinense
Auto Viação 1001
Viação Cometa
Viação Garcia
Empresa Gontijo de Transportes
Viação Itapemirim
Viação Pluma
Viação Andorinha
Roderotas
Real Expresso
Piracicabana
Expresso União
Viação Bragança
Empresa Cruz
Prata
Util
Expresso Guanabara
Águia Branca
Penha
Viação Novo Horizonte
Vale do Tietê
Viação Santa Cruz
Reunidas Paulista
Santa Maria

Empresas operadoras no serviço de ônibus urbano municipal e intermunicipal 
Viação Ribeirão Pires
Viação São José
Viação São Camilo
Publix Transportes

Ver também 
 Estação Santo André

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Santo Andre